FDC est un sigle pouvant signifier :

 Fonds diffus cosmologique, un rayonnement issu du Big Bang emplissant tout l'univers ;
 fleur de coin (en numismatique), une pièce de monnaie à l'état neuf, sans aucune trace de circulation ;
 First Data Corporation, une société gérant des transactions informatiques ;
 First day cover (en français, premier jour), en philatélie, un timbre-poste sur une couverture, une carte postale ou une enveloppe affranchie le premier jour où l'émission est autorisée à être utilisée ;
 , en informatique ;
 , en biologie, des cellules du système immunitaire présentes dans les follicules des ganglions lymphatiques ;
 fonds de concours, des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses publiques ainsi que legs et donations à l'État, tels que définis par l'article 17 de la LOLF ;
 French Drift Community, une association qui a pour but de promouvoir le drift en France.
 fin de citation ;
fin de course, pour les capteurs et automatismes
 Frighteningly delayed chicken, en argot musical, un instrumentiste qui est en retard aux répétitions, ou décalé par rapport au tempo.
 Fonds départemental de compensation, aides financières accordées à des personnes handicapées
 Fahr Dynamic Control, système de contrôle développé par la marque BMW pour une conduite sportive
 Fédération départementale des chasseurs, exemple FDC 13